Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2022 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Novak Đoković, der im Vorjahr seinen Titel verteidigen konnte, womit er vorübergehend mit seinem 20. Grand-Slam-Titel mit Roger Federer und Rafael Nadal in der Zahl der Grand-Slam-Titel gleichzog.

Novak Đoković konnte im Finale mit einem Sieg über Nick Kyrgios seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships für die Herren fand vom 20. bis 23. Juni 2022 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen fünf Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf Wimbledon.com (englisch)
 

Herreneinzel
2022